Gumböle kan avse: 
 Gumböle, Esbo – en stadsdel i Esbo, Nyland
 Gumböle, Ingå – by i Ingå kommun, Nyland 
 Gumböle, Helsingfors – en by i östra Helsingfors, Nyland